Сайер Хольм Петерсен (, род. 10 августа 1939) — датский шахматист, национальный мастер, мастер ФИДЕ.

Чемпион Дании 1965 г. Серебряный призер чемпионата Дании 1966 г. Бронзовый призер чемпионата Дании 1962 г.

Победитель турнира северных стран 1975 г.

В составе сборной Дании участник пяти шахматных олимпиад (1962, 1966, 1968, 1970 и 1972 гг.), командного чемпионата Европы 1983 г., предварительных соревнований двух командных чемпионатов Европы, командного турнира северных стран 1973 г.

Участник ряда крупных международных турниров.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты по алфавиту
Родившиеся 10 августа
Родившиеся в 1939 году
Шахматисты Дании
Участники шахматных олимпиад
Шахматисты XX века
Мастера ФИДЕ по шахматам